Ліль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер
 Ліль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь

Див. також 
Лілль (значення)